L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 14 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Marcel Granollers et Marc López celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
Victime d'un malaise cardiaque à Miami, l'Américain Mardy Fish déclare forfait pour Rome. De même, son compatriote Andy Roddick renonce à participer au tournoi pour une blessure à la jambe droite.

La finale du simple a été reportée au lundi midi en raison de la pluie.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Novak Djokovic. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il remporte donc Rome pour la  et soulève ainsi son  de la saison.

En double, la paire espagnole Marcel Granollers/Marc López remporte le titre en battant en finale Łukasz Kubot et Janko Tipsarević. Il s'agit pour tous les deux de leur , le  ensemble.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours 

Les points à défendre des joueurs ont déjà été perdus. En effet, les points de Rome 2011 ont été retirés la semaine précédente, lors du Masters de Madrid 2012 en raison du changement de calendrier.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2012) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2012
Rome
Sport en Italie en 2012
Tennis en mai 2012